Левобережная:

 Левобережная — платформа Октябрьской железной дороги в Московской области.
 Левобережная () — станция Киевского метрополитена.
 Левобережная — платформа Северного полукольца в Киеве.
 Левобережная — нереализованная станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 Левобережная — деревня, Калининский район, Тверская область, Россия